Elizaveta Andreevna Šuvalova – nobildonna russa
 Ekaterina Petrovna Šuvalova – nobildonna russa

Pagine correlate 
 Šuvalov